

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Dolsko – część miasta Nowa Ruda
 Dolsko – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Dolsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń